Los octuptarra son droides de las películas de la Guerra de las Galaxias.

Los octuptarras son unas enormes máquinas que tiene su origen a mediados de las Guerras Clon. La Tecno Unión, una vez asociada a la Confederación de separatistas aportó a su ejército Crab Droids, Tri-Droids y octuptarras a las filas enemigas de la República Galáctica.

Los octuptarra tenían una cabeza esférica sostenida sobre un mástil que terminaba en su parte inferior en tres largas patas. En la mitad de su mástil tenía varios cañones, y el hecho de poseer varios fotorreceptores le hacían un arma perfecta.

Estos androides que medían casi cuatro metros de altura tenían unos "primos" de mayor altura también concebidos por la Tecno Unión (los Tri-Droid).

Estos droides sirvieron en numerosos campos de batalla, como por ejemplo en Utapau, Mygeeto y Christphosis.

Droides de Star Wars
Vehículos de la Confederación
Vehículos de Star Wars